Wallkill (Condado de Orange)
 Wallkill (Condado de Ulster)

Desambiguações de topônimos